HMAS Maryborough je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Maryborough (J195)
 HMAS Maryborough (ACPB 95)

Maryborough